Nanteuil puede referirse a varias cosas:

Patronímicos 

 Es el pseudónimo del escultor francés Charles-François Lebœuf.

Autores de nombres botánicos 

 Roger de Nanteuil

Topónimos 

 Nanteuil-le-Haudouin, comuna francesa del departamento de Oise.
 Nanteuil, es una comuna francesa del departamento de Deux-Sèvres.
 Nanteuil-Auriac-de-Bourzac, comuna francesa del departamento de Dordogne.
 Nanteuil-en-Vallée, comuna francesa del departamento de Charente.
 Nanteuil-la-Forêt, comuna francesa del departamento de Marne.
 Nanteuil-la-Fosse, comuna francesa del departamento de Aisne.
 Nanteuil-lès-Meaux, comuna francesa del departamento de Seine-et-Marne.
 Nanteuil-Notre-Dame, comuna francesa del departamento de Aisne.
 Nanteuil-sur-Aisne, comuna francesa del departamento de Ardennes.
 Nanteuil-sur-Marne, comuna francesa del departamento de Seine-et-Marne.